Заград може бити:

 Заград (Беране), насеље у општини Беране, Црна Гора
 Заград (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Заград (Бенковац), насеље у граду Бенковцу, Република Хрватска
 Заград (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Заград (Велика Кладуша), насеље у општини Велика Кладуша, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Заград (Радече), насељено место у општини Радече, Република Словенија